Малобащелакский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Чарышском районе Алтайского края России. Административный центр — село Малый Бащелак.

Упразднён 4 марта 2022 года в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1204 человека, в том числе 599 мужчин и 605 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1190 человек.

Населённые пункты 
В состав сельсовета входили 4 населённых пункта:
 село Большой Бащелак,
 село Боровлянка,
 село Ивановка,
 село Малый Бащелак.

Примечания 

Сельские поселения Чарышского района
Упразднённые сельские поселения Алтайского края
Сельские поселения, упразднённые в 2022 году